Eszlátyi István (Bonyhád, 1991. február 24. –) magyar labdarúgó, A Mosonmagyaróvári TE csatáraa, kölcsönben Békéscsabától.

Jegyzetek

Források 
Eszlátyi István adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1991-ben született személyek
Bonyhádiak
Magyar labdarúgók
A Barcsi SC labdarúgói
A PMFC labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Mosonmagyaróvári TE labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek